Ян Антонисзон ван Равестейн (нид. Jan Anthoniszoon van Ravesteyn, род. ок. 1570 г. Гаага — ум. до 21 июня 1657 г. Гаага) — нидерландский художник.

Жизнь и творчество 
О происхождении и художественном образовании Ян ван Равестейна известно мало. Предположительно, он обучался у мастера Михиля ван Миревельта из Дельфта, а затем продолжил свою учёбу в Италии. Начиная с 1598 года ван Равестейн состоит членом гильдии святого Луки в Гааге, некоторое время занимая в ней пост руководителя («дуайена»). В то же время он прилагает усилия по созданию отдельной гильдии для живописцев, в которую бы не входили «ремесленники» (как он их называл — «пачкуны», (Kleckser) из св. Луки. В 1656 году при поддержке ван Равестейна организуется такая группа, «Confrérie Pictura».

Ван Равестейн показал себя как талантливый портретист, создатель как отдельных, так и групповых портретов. Его работы отличают ясные, слегка красноватые тона и выразительная передача характеров персонажей, буквально оживляющая их. Только за период с 1611 по 1624 год художник пишет 24 портрета высших сановников Гааги. Среди известных его работ также — портрет семьи ван Равестейн в Брауншвейге.

Сын Яна, Арнольд ван Равестейн (1614—1690), обучался живописи у отца и сам был художником.

Галерея 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1570 году
Родившиеся в Гааге
Умершие в 1657 году
Умершие в Гааге
Художники Нидерландов
Художники барокко
Художники-портретисты